Als Bregenwurst bezeichnet man:

 eine Brühwurstsorte, siehe Gelbwurst
 eine Rohwurstsorte, siehe Bregenwurst (Wurst)